El término Xaltocan (también, Xaltocán, Jaltocan o Jaltocán) puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes topónimos de México:

 Xaltocan (Tlaxcala), un municipio del estado de Tlaxcala.
 Xaltocan (altépetl), una ciudad-estado nahua que se encontraba en el actual territorio municipal de Nextlalpan, en el estado de México.
 San Miguel Jaltocan, una localidad del municipio de Nextlalpan, en el estado de México.
 Jaltocán (municipio), un municipio del estado de Hidalgo.
 Jaltocán, una localidad y cabecera municipal del estado de Hidalgo.
 El lago de Xaltocan, uno de los cinco lagos (actualmente, un humedal) de la cuenca del Valle de México.
 Xaltocán (barrio), un barrio ubicado en la delegación/alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.